Die Liste der Bodendenkmale in Schönwalde-Glien enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen GemeindeSchönwalde-Glien und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Schönwalde-Glien aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Schönwalde-Glien
!Bodendenkmale
Schönwalde-Glien